FKO er en forkortelse med flere betydninger:

 Forsvarskommandoen – Danmarks militærs overordnede kommandomyndighed.
 Foreningen Kollegienet Odense – udbyder af internet til kollegier og ungdomsboliger i Odense.